«Богатая невеста» — чёрно-белый советский художественный фильм 1937 года, музыкальная комедия Ивана Пырьева. В фильме звучат песни Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача.

Сюжет 
На уборке урожая в одном из украинских колхозов работают комсомольцы — тракторист Павло и колхозница Маринка, которые любят друг друга. Но счетовод Ковынько тоже давно вздыхает по Маринке и строит им разные козни.

В ролях 
 Марина Ладынина — Маринка Лукаш
 Фёдор Курихин — дед Наум
 Борис Безгин — Павло Згара
 Иван Любезнов — счетовод Ковынько
 Степан Шагайда — парикмахер
 Анна Дмоховская — Палага Фёдоровна
 Александр Антонов — Данило Будяк
 Иван Матвеев — Сенька
 Любовь Свешникова — Фроська
 Иван Бондарь — эпизод (нет в титрах)
 Дмитрий Капка — бригадир (нет в титрах)
 Наталия Гебдовская — эпизод (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Евгений Помещиков и Аркадий Добровольский
 Режиссёр: Иван Пырьев
 Оператор: Владимир Окулич
 Композитор: Исаак Дунаевский
 Текст песен: Василий Лебедев-Кумач
 Художник: Мария Симашкевич

Технические данные 
 СССР, 1937 год (в США премьера состоялась 3 июня 1938 года)
 Украинфильм
 Чёрно-белый, 85-96 мин.

Примечания

Источники 
 Богатая невеста // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 18—19.

Ссылки 
 
 «Богатая невеста» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Богатая невеста» на сайте Наше Кино 
 «Богатая невеста» на сайте ВидеоГид 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1937 года
Фильмы СССР 1937 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы студии «Украинфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР